Gilibert ist der Nachname folgender Personen:

Charles Gilibert (1866–1910), französischer Sänger
Jean-Emmanuel Gilibert (1741–1814), französischer Arzt und Botaniker